erra o r, divuitena lletra de l'alfabet llatí 
 Anna Erra i Solà (Vic, 1965), mestra i política catalana, alcaldessa de Vic des del 2015 per Convergència i Unió i diputada al Parlament de Catalunya des del 2018
 Josep Erra i Mirabet (Catalunya, 1896/1897 - Mollet del Vallès, 1965), atleta català especialitzat en curses de fons
 Ramon Erra i Macià (Vic, 1966), escriptor català 
 Mercedes Erra (Sabadell, 1954), empresària francesa
 Erra (déu), déu sumeri